Samael steht für:

 Samael, dämonische Gestalt der jüdisch-christlichen Mythologie
 Samael (Band), Schweizer Metal-Band

Siehe auch:
 Samiel
 Samuel